Olfato - o sentido do olfato nos animais

Geografia
Localidades

Faro (Pará)

Faro - capital do Distrito de Faro, antiga província do Algarve
Faro do Alentejo - freguesia do concelho de Cuba

Fårö - ilha na costa sudeste

Hvar - anteriormente conhecida como Faro

Pessoas
Rodrigo Faro, ator e apresentador brasileiro
Jonatas Faro, ator brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos